Constantim (Miranda do Douro), een plaats in de Portugese gemeente Miranda do Douro
 Constantim (Vila Real), een plaats in de Portugese gemeente Vila Real